Herbert Taylor peut faire référence à:
  (1885–1970), homme politique australien
 Herbert Taylor (1775–1839), officier britannique
 Herbert Taylor, ingénieur britannique qui en 1915 à l'aide de la Royal Navy inventa la grenade sous-marine qui fut utilisée à partir de 1916
 Herbert B. Taylor (1916-1982), monteur sonore américain ayant travaillé entre autres pour les studios Disney
 Herbert Taylor (actif de 1931 à 1964), compositeur et orchestrateur américain

Notes et références